Појам Франкенштајн може да се односи на:
Франкенштајн или модерни Прометеј, роман енглеске књижевнице Мери Шели
Виктор Франкенштајн, лик из романа
Франкенштајново чудовиште, лик из романа
Дворац Франкенштајн
Франкенштајн (филм из 1931)
Франкенштајн (филм из 1994)
Франкенштајн (филм из 2011)
Франкенштајн (Саксонија)
Франкенштајн (Палатинат)